Villarluengo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarluengo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Villarluengo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar